Gerda Taro, fotògrafa de la premsa estrangera durant la Guerra Civil espanyola
 Taro, planta
 Riu Taro, a Itàlia
 Taro, vila del Perú regió de Huanuco
 Taro, lloc de Pitcairn
 Taro-Toru, riu de Sumatra a Indonèsia